Silja Coutsicos, alias Sylvia Anderegg (* 27. Februar 1960 in Wald SG) ist eine  Schweizer Künstlerin, Autorin und vor allem Mosaikgestalterin mit eigenem Künstlerhaus in Schönenwerd im Kanton Solothurn. Dort verwandelte sie mit diversen Mosaiktechniken ein über hundertjähriges, baufälliges Haus über Jahrzehnte hinweg in ein Gesamtkunstwerk zum Thema der vier Elemente und Jahreszeiten. Das  Bunteshaus Schönenwerd gilt inzwischen als das farbigste Haus der Schweiz.

Leben 
Silja Coutsicos wurde als fünfte Tochter in Wald-Schönengrund SG in eine Bauernfamilie mit sechs Geschwistern geboren. Ihr Vater war Bauer, Schweinehändler, Jäger, Gemeinde- und Bankpräsident und politisch engagiert. Ihre Mutter war eine vielfältige Handwerkerin und gute Zeichnerin.

Coutsicos besuchte das Lehrerseminar in Wattwil SG und absolvierte später die Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin. Sie arbeitete an der Volksschule und in der Erwachsenenbildung, seit 1998 an der Schule im aargauischen Schöftland. Als Autodidaktin interessierte sie sich für die Vielfalt der künstlerischen Gestaltung und arbeitete stets interdisziplinär. Philosophie, Psychologie, Religion, Pädagogik, Metaphysik, Mythologie und Märchen bildeten den Nährboden für ihr unermüdliches Schaffen. Seit 1994 widmete sie sich kontinuierlich der Gestaltung des Familiensitzes und erschuf in Schönenwerd aus einem baufälligen Haus ein Gesamtkunstwerk voller Farben und Mosaike. Daraus entstand das Bunteshaus.

1984 heiratete Silja den griechischen Textilingenieuren Michail Coutsicos aus Südafrika (1984–2011). Aus dieser Ehe erwuchsen vier Söhne. Die Familie hatte mehrere Wohnsitze und liess sich zuletzt in Schönenwerd im heutigen Bunteshaus nieder. Am 1. August 2018 wurde zum ersten Mal «Die Bunt», ein buntes Gartenfestival, von der Familie und Freunden ins Leben gerufen. «Die Bunt» führt quer durch alle künstlerischen Sparten und vereint junge sowie renommierte Künstler aus der Schweiz und aus dem Ausland.

Werke

Mosaikwerke / Skulpturen 

 Bunteshaus Schönenwerd (Gesamtkunstwerk)
 Zwerg von Muri (Skulptur,  Freiämter Sagenweg)
 Salinga (begehbare Schneckenhaus-Skulptur, Schönenwerd, Zusammenarbeit mit Christian Buchli)
 Villa Lueg is Land, Seon (Swimmingpool-Gestaltung)
 Restaurant/Bar YOU, Oftringen (Mosaikgestaltung)
 14 Betonsitzskulpturen (Schule Schöftland, Gemeinschaftsprojekt)
 Buchhandlung Aleph&Tau, Schöftland (Wandmosaik)
 Partizipative Mosaikgestaltungen an Schulen (Schule Biberstein, Schöftland, Stein Säckingen, Möhlin, Wiliberg, Härkingen).
 Private Gestaltungen von Bädern, Brunnen, Wandmosaiken, Eisen- und Betonskulpturen, Stuhlskulpturen

Autorenarbeit 

 Musical «Gloria Furia und die wilde Marie» von Lukas Hartmann (Theatertext, Songtexte, Regie in Zusammenarbeit mit dem Musicalkomponisten Balz Burch)
 Mehrere Theaterstücke für Kinder im Teaterverlag Elgg, Bern
 Sieben Bastelbogen und ein Bastelheft für Kinder im Pädagogischen Verlag des Lehrerinnen- und Lehrervereins Zürich
 Mitspieltheater-Projekte als Clownin Silja (1998–2008)
 Gedichte, Zitate

Malerei 

 Grossformatige Baumbilder (Baumzeichen, Acryl)
 Kleinformatige Baumikonen (Baumsymbole, Acryl)
 Zwei Bilderbücher (Die sieben Könige / Der Baum)

Weblinks 
 Bunteshaus Schönenwerd (SO)

Bildender Künstler (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1960
Frau